Kürpick ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kürpick (* 1935), deutscher Manager und Wirtschaftswissenschaftler
 Stefanie Kürpick (* 1977), deutsche Basketballspielerin